Stewart Airport kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Stewart Airport (flygplats i Kanada), British Columbia, Regional District of Kitimat-Stikine,

USA 

 Stewart Airport (flygplats i USA, Illinois), Edgar County, 
 Stewart Airport (flygplats i USA, North Carolina), Harnett County, 
 Stewart Airport (flygplats i USA, Oklahoma), Jackson County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar